Гнездово — название населённых пунктов в России:
 Гнёздово — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Гнездово — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Гнездово — деревня в Старицком районе Тверской области.

Другое
 Гнёздово (археологический комплекс) — археологический памятник в Смоленском районе Смоленской области.
 Гнёздово (станция) — железнодорожная станция на линии «Смоленск — Витебск» (Смоленское направление Московской железной дороги).